Песма Евровизије 1984. било је 29. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 5. маја 1984. у Гранд Театар арени у Луксембургу у истоименом главном граду. Био је то четврти и последњи пут да је Луксембург домаћин такмичења. Водитељ такмичења је била тада 19-огодишња Дезире Нозбуш.

Деветнаест земаља је учествовало: Ирска се вратила након одсуства 1983. године, док су Грчка и Израел (због државног празника) одустали од такмичења.

На такмичењу са освојених 145 поена, победила је група Херејс, те тако донела другу победу Шведској, а прву са песмом изведеном на шведском језику.

Резултати

Извођачи који су учествовали раније

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1984.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1984.